La metauranocircite I è un minerale appartenente al gruppo dell'autunite, precedentemente conosciuto come meta-uranocircite. Il nome deriva da quello dell'uranocircite con riferimento alla sua minore idratazione.

Abito cristallino

Origine e giacitura 
La metauranocircite I è un minerale secondario dei giacimenti di uraninite fosfatica.

Forma in cui si presenta in natura

Collegamenti esterni 

Fosfati, arsenati e vanadati (minerali)